Filler — пошаговая стратегическая компьютерная игра, разработанная российской компанией Gamos. В западных странах игра также известна под названием 7 Colors.

Описание 
«Филлер» — игра для двух игроков.

Игра проходит на поле, состоящем из квадратных («ромбических» — повёрнутых так, что диагонали клеток располагаются по вертикали и горизонтали) клеток нескольких разных цветов. В начале игры клетки раскрашены случайным образом (как правило, объединены в кластеры по несколько). Каждый игрок начинает игру со своей стартовой клетки, находящейся на краю поля (в углу). На каждом ходу игрок изменяет цвет стартовой клетки на любой другой — при этом все клетки, примыкающие к стартовой по стороне и окрашенные в тот же цвет, также перекрашиваются в выбранный цвет. Таким образом игрок «захватывает» соседние клетки, перекрашивая свою область в цвет этих клеток. Игрок не может выбрать цвет, которым на этом ходу окрашена область противника.

Цель игры состоит в захвате более половины клеток игрового поля.

Игровой процесс 
Первая версия «Филлера» была написана под DOS и работала в видеорежиме EGA (640×350 точек, 16 цветов). В роли каждого из игроков мог выступать как человек, так и компьютер (встроенный алгоритм); возможна была игра между двумя компьютерными игроками (человек при этом был просто наблюдателем) и между двумя людьми за одним компьютером («хот-сит»).

В этой версии имелся баг, из-за которого иногда перекрашивалась область, не связанная с захваченной.

Скорость отсчёта времени хода в этой версии игры зависела от быстродействия компьютера, поэтому на быстрых машинах играть было трудно или вообще невозможно. Несколько помочь могло отключение режима «турбо». При запуске игры в DOS-эмуляторе можно установить желаемую скорость игры средствами самого эмулятора.

Игры для Amiga
Игры для DOS
Игры для NEC PC-9801
Компьютерные игры, разработанные Gamos
Компьютерные игры 1990 года
Компьютерные игры, разработанные в СССР